Полева́я — женская форма русской фамилии . Может также быть топонимом.

 Известные носители 
 Полевая, Виктория Валерьевна (род.1962) — украинский композитор и пианистка.
 
 Полевая, Ольга Сергеевна (род.1987) — российская спортсменка.

Составная фамилия 
 Полевая-Мансфельд, Нонна Александровна (1896—1975) — советская певица.

Топоним

Белоруссия 
 Полевая — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Полевая — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Полевая — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Полевая — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Полевая — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Полевая — деревня в Курском районе Курской области.
 Полевая — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Полевая — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Полевая — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Полевая — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Полевая — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Полевая аллея — улица.

Украина 
 Полевая — село в Дергачёвском районе Харьковской области.

Реки 
 Полевая — река на Урале.
 Полевая — река в Выборгском районе Ленинградской области. Прочее 
 Полевая книжка — книжка с военными бланками для донесений, установлена в России с 1912 года.

 См. также